Tomić je priimek v Sloveniji in tujini. Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije je na dan 1. januarja 2011 v Slovenji uporabljalo ta priimek 731 oseb.

Znani slovenski nosilci priimka   
 Ana Tomić (r. Trdin) (1932—2017), pedagoginja, didaktičarka, šolska političarka
Dalibor Tomić (*1986), odbojkar
Eva Tomić (*1994), svetovna mladinska prvakinja v floretu 
Marina Tomić (*1983), atletinja 
 Violeta Tomić (*1963), igralka, TV-voditeljica in političarka

Znani tuji nosilci priimka 
 Božidar Tomić (1899—?), srbski arhitekt in profesor
 Božo Tomić (1917—1944), narodni heroj Jugoslavije
 Jaša Tomić (1856—1922), srbski politik in publicist
 Josip Eugen Tomić (1843—1906), hrvaški pisatelj
 Jovan Tomić (1869—1932), srbski zgodovinar, bibliotekar in akademik
 Jovan Tomić (1891—1946), srbski mineralog in petrograf
 Julije Tomić (1899—1947), hrvaški slikar
 Mihailo Tomić (1902—1995), srbski kipar
 Milivoje Miča Tomić (1920—2000), srbski igralec
 Mirko Tomić (1909—1943), srbski pravnik in narodni heroj
 Petar Tomić (1839—1918), hrvaški zgodovinar
 Radoslav Tomić (*1957), hrvaški umetnostni zgodovinar in akademik 
 Sima Tomić (1866—1903), srbski jezikoslovec
 Stanko Tomić (1926—?), bosenski politik in gospodarstvenik
Vladimir Tomić, hrvaški slikar
 Živojin Tomić (1896—1961), srbsko-črnogorski operni pevec in pedagog

Glej tudi 
 priimek Tomič 
Tomanić

Zunanje povezave